est un genre éteint et fossile d'insecte coléoptère dans l'ordre des Coleoptera et dans la famille des Chrysomelidae et la sous-famille des Cassidinae.  est l'espèce éteinte et fossile, espèce type et unique dans le genre Oligocassida.

Classification 
Le genre Oligocassida et l'espèce Oligocassida melaena ont été déclarés par Théobald en 1937. L'holotype Ni18 conserve dans les collections du musée de Nîmes, vient du lieu Les Fumades, dans la formation de Célas, dans le département du Gard.

Description

Caractères
La diagnose de Nicolas Théobald en 1937 :

Dimensions 
La longueur des élytres est de , et la largeur aux épaules de .

Affinités

Bibliographie

Publication originale

Voir aussi 
 les genres Cassida, Laccoptera, Aspidomorpha et Thlaspida.
 Allègre-les-Fumades dans l'aire d'attraction d'Alès
 la formation de Célas

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Chrysomelidae
Espèce de Coléoptères (nom scientifique)
Genre de Coléoptères (nom scientifique)
Paléontologie en France
Animal de l'Éocène
Taxon fossile décrit en 1937
Insecte décrit en 1937
Taxon fossile décrit par Nicolas Théobald